Algo Kärp (ur. 13 kwietnia 1985 w Viljandi) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Skiclub Viljandi.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Algo Kärp pojawił się 8 listopada 2003 roku podczas zawodów FIS Race w Muonio, gdzie zajął 66. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajął między innymi piętnaste miejsce w sztafecie, a bieg na 30 km techniką klasyczną ukończył na 37. miejscu. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi zajął siódme miejsce w sztafecie i 21. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata w kategorii U-23, najlepszy wynik osiągając na rozgrywanych w 2008 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta, gdzie był trzynasty w biegu na 15 km klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 stycznia 2006 roku w Otepää, gdzie zajął 50. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył cztery lata później 16 stycznia 2010 roku w tej samej miejscowości, zajmując 29. miejsce w tej samej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2008/2009, który ukończył na 146. pozycji w klasyfikacji generalnej. Ponadto na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku zajął dziesiąte miejsce w sztafecie i 23. miejsce w swej koronnej konkurencji. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 41. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi był dziesiąty w sztafecie. Zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu podczas Mistrzostwa Świata 2019 w austriackim Seefeld in Tirol

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kärp nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1985
Estońscy sportowcy ukarani za doping